Osoby o tym nazwisku:
 Jan Janszoon – niderlandzki i berberyjski korsarz
 Willem Janszoon – holenderski podróżnik i odkrywca